Соревнования  в санном спорте среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 8 и 9 февраля. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов из 22 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки . Действующим чемпионом в этой дисциплине являлся немецкий саночник Феликс Лох. Он уверенно вновь выиграл золото, победив в трёх из четырёх заездов (только в первом он немного проиграл Альберту Демченко).

Россиянин Альберт Демченко стал первым в истории спортсменом, принявшим участие в семи зимних Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014). Альберт выиграл свою вторую олимпийскую медаль после серебра Турина-2006.

Итальянец Армин Цоггелер стал первым в истории спортсменом, выигравшим шесть медалей в одной и той же личной дисциплине на Олимпийских играх (как летних, так и зимних).

Медалисты

Расписание 
Время МСК (UTC+4).

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014 года